Борис Лихачёв:
 Лихачёв, Борис Сергеевич (1914—2012) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант.
 Лихачёв, Борис Сергеевич (историк кино) (1898—1934) — советский историк кино, театральный режиссёр, актёр.
 Лихачёв, Борис Тимофеевич (1929—1999) — советский и российский педагог и психолог, действительный член Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор.